Pińsko – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin
 Pińsko – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin